Ácido acetilsalicílico
 Acta Apostolicae Sedis
 Associação Atlética Saltense
 Associação Atlética Serra

Desambiguações de siglas
Desambiguações de clubes
Desambiguações de ciências